Финал Кубка Шотландии по футболу 1974 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1973/74, в котором встречались клубы «Селтик» и «Данди Юнайтед». Матч состоялся 4 мая 1974 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря голам игроков  Гарри Худа, Стиви Мюррея и Джона Динса крупную победу со счётом 3:0 праздновали футболисты глазговского коллектива.

Путь к финалу

«Селтик»

«Данди Юнайтед»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте Шотландской футбольной ассоциации

1974
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Футбол в Европе в 1974 году
События 4 мая
Май 1974 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1974 году